Lamela puede referirse a las siguientes personas:

 Baldomero Lamela (1805-1867), militar argentino.
 Baldomero Lamela (1839-1901), militar argentino, hijo del anterior.
 Antonio Lamela Martínez (1926-2017), arquitecto español.
 Carlos Lamela de Vargas (n. 1957), arquitecto español.
 Carmen Lamela Díaz (n. 1961), jueza española.
 Manuel Lamela Fernández (n. 1962), político español.
 Yago Lamela Tobio (1977-2014), atleta español.
 Erik Manuel Lamela (n. 1992), futbolista argentino.

Además, puede hacer referencia a:
 Estudio Lamela, estudio de arquitectura español fundado por Antonio Lamela.
 Lamela, parroquia civil del ayuntamiento de Silleda, en la provincia de Pontevedra (España).
 Las lamelas o láminas; estructuras laminares existentes bajo el sombrero de algunas setas.